USS Bremerton war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der amerikanischen Stadt Bremerton im Bundesstaat Washington benannt wurden:

 USS Bremerton (CA-130), Kreuzer der Baltimore-Klasse
 USS Bremerton (SSN-698), U-Boot der Los-Angeles-Klasse

Bremerton